Суперкопа де Еспаня 2011 е 28-ото издание на Суперкопа де Еспаня, което се изиграва в две срещи на разменено гостуване, проведени на 14 и 18 август 2011 г. Отборите, спорещи за трофея, са Реал Мадрид, спечелил Купата на краля 2010/11, и Барселона, завършил на първо място в Примера дивисион 2010/11.

Барселона печели с общ резултат 5:4 и така грабва купата за 10-и път.

Витрина на двубоите

Първи мач

Втори мач

Вижте също 
 Ел Класико
 Примера дивисион 2010/11
 Купа на краля 2010/11

2011
Спорт в Барселона
ФК Барселона
Реал Мадрид